Réticulum désigne :
 Réticulum, seconde poche de l'estomac d'un ruminant
 Dans la Rome antique, le reticulum est une résille portée par les femmes

En biologie cellulaire :
 Réticulum endoplasmique
 Réticulum endoplasmique rugueux
 Réticulum endoplasmique lisse
 Réticulum sarcoplasmique

Voir aussi
 

en:reticulum